Bakalan (Bugulkidul)
 Bakalan (Dukuhseti)
 Bakalan (Gondang)
 Bakalan (Jumapolo)
 Bakalan (Purwantoro)
 Bakalan (Polokarto)
 Bakalan (Purwosari)
 Bakalan (Sumobito)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing